Defreitas ist der Familienname folgender Personen:

 Beyonce Defreitas (* 2001), britische Sprinterin der Britischen Jungferninseln
 Donnie Defreitas (* 1985), vincentischer Schwimmer